Гамус — фамилия:

 Гамус, Борис Михайлович (род. 1946) — советский и российский скрипач, дирижёр и педагог.
 Гамус, Исаак Миронович (1917—2003) — советский инженер-гидромеханик.
 Гамус, Моисей Залманович (род. 1923) — советский металлург, организатор производства.

См. также 
 Гумус
 Гамов